Der 7. Junior Eurovision Song Contest fand am 21. November 2009 statt. Die Veranstaltungsrechte wurden der Ukraine zugesprochen, die sich gegen die Mitbewerber aus Weißrussland und Serbien durchsetzen konnten und bereits den Eurovision Song Contest 2005 veranstaltete. Der Wettbewerb fand im hiesigen Sports Palace statt, einer Multifunktionshalle mit 6.000 Plätzen, die 2005 auch als Austragungsort für den ESC gedient hatte. Als Sieger gingen die Niederlande mit dem Lied Click clack von Ralf hervor.

Teilnahme 
Lediglich 13 Länder sagten ihre Teilnahme zu, was einen neuen Negativrekord bedeutete. Bulgarien, Griechenland sowie Litauen zogen sich aus dem Wettbewerb zurück. Schweden, das 2008 pausierte, kehrte im Jahr 2009 wieder zurück.

Zurückgezogene Teilnehmer 

 : Bulgarien war mit dem Ergebnis des Junior Eurovision Song Contests 2008 nicht einverstanden und zog die Teilnahme am Junior Eurovision Song Contest 2009 zurück.
 : ERT zog sich aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Griechenland aus dem Bewerb zurück.
 : Litauen nahm aufgrund finanzieller Engpässe weder am Eurovision Dance Contest noch am Junior Eurovision Song Contest teil.

Teilnehmer und Ergebnis

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe 

 Alle Länder erhielten zu Beginn 12 Punkte, weshalb kein Land 0 Punkte erreichen konnte.

Einzelnachweise

Weblinks 
 offizielle Website zum JESC

2009
Musikwettbewerb 2009
Veranstaltung in Kiew
Musik (Kiew)